Till peut désigner :
 Till l'Espiègle, un personnage de fiction de la littérature allemande.
 Tillite ou Till, une formation géologique.

Personnalité 

 Attila Till (1971-), réalisateur hongrois ;
 Till , enfant 
Emmett Till (1941-1955), victime d’un homicide à l'origine du Mouvement afro-américain des droits civiques ;
 Eric Till (1929-), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Mamie Till  (1921-2003), mère d'Emmett Till et membre du mouvement des droits civiques ;
 Olivier Till (1966-), acteur français.

Voir aussi 
 Georges Thill (1897-1984), ténor français.